Кайл Форман Андерсон (,  20 вересня 1993, Нью-Йорк), США — американський професійний баскетболіст, легкий форвард і важкий форвард команди НБА «Міннесота Тімбервулвз».

Ігрова кар'єра
На університетському рівні грав за команду УКЛА (2012–2014).

2014 року був обраний у першому раунді драфту НБА під загальним 30-м номером командою «Сан-Антоніо Сперс». Професійну кар'єру розпочав 2014 року виступами за тих же «Сан-Антоніо Сперс», захищав кольори команди із Сан-Антоніо протягом наступних 4 сезонів.

З 2018 по 2022 рік грав у складі «Мемфіс Ґріззліс».

2022 року став гравцем «Міннесота Тімбервулвз».

Статистика виступів

Регулярний сезон 

|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Сан-Антоніо Сперс»
|33 ||8 ||10.8 ||.348 ||.273 ||.643 ||2.2 ||.8 ||.5 ||.2 ||2.2
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Сан-Антоніо Сперс»
|78 ||11 ||16.0 ||.468 ||.324 ||.747 ||3.1 ||1.6 ||.8 ||.4 ||4.5 
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Сан-Антоніо Сперс»
|72 ||14 ||14.2 ||.445 ||.375 ||.789 ||2.9 ||1.3 ||.7 ||.4 ||3.4 
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Сан-Антоніо Сперс»
|74 ||67 ||26.7 ||.527 ||.333 ||.712 ||5.4 ||2.7 ||1.6 ||.8 ||7.9
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Мемфіс Ґріззліс»
|43 ||40 ||29.8 ||.543 ||.265 ||.578 ||5.8 ||3.0 ||1.3 ||.9 ||8.0
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Мемфіс Ґріззліс»
|67 ||28 ||19.8 ||.474 ||.282 ||.667 ||4.3 ||2.4 ||.8 ||.6 ||5.8 
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Мемфіс Ґріззліс»
|69 ||69 ||27.3 ||.468 ||.360 ||.783 ||5.7 ||3.6 ||1.2 ||.8 ||12.4 
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Мемфіс Ґріззліс»
|69 ||11 ||21.5 ||.446 ||.330 ||.638 ||5.3 ||2.7 ||1.1 ||.7 ||7.6
|- class="sortbottom"
|colspan=2 style="text-align:center"| Усього за кар'єру
|505 ||248 ||21.0 ||.476 ||.334 ||.711 ||4.4 ||2.3 ||1.0 ||.6 ||6.7

Плей-оф 

|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Сан-Антоніо Сперс»
|10 ||0 ||12.9 ||.320 ||.333 ||.857 ||2.4 ||.7 ||.6 ||.3 ||2.3
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Сан-Антоніо Сперс»
|15 ||1 ||13.0 ||.571 ||.300 ||.727 ||3.1 ||1.7 ||.7 ||.1 ||5.5
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Сан-Антоніо Сперс»
|5 ||1 ||14.8 ||.600 ||.000 ||.750 ||2.6 ||.6 ||1.2 ||.2 ||5.4
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Мемфіс Ґріззліс»
|5 ||5 ||28.4 ||.429 ||.250 ||.750 ||5.0 ||3.2 ||2.8 ||.0 ||8.4
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Мемфіс Ґріззліс»
|12 ||1 ||18.4 ||.569 ||.250 ||.611 ||4.3 ||1.8 ||.9 ||.6 ||6.0
|- class="sortbottom"
|style="text-align:center;" colspan=2| Усього за кар'єру
|47 ||8 ||16.2 ||.510 ||.244 ||.705 ||3.4 ||1.5 ||1.0 ||.3 ||5.3

Примітки

Посилання

 

Американські баскетболісти
Легкі форварди
Важкі форварди
Баскетболісти «Сан-Антоніо Сперс»
Баскетболісти «Мемфіс Ґріззліс»
Баскетболісти «Міннесота Тімбервулвз»
Задрафтовані «Сан-Антоніо Сперс»
Уродженці Нью-Йорка